Elsasser ist der Familienname folgender Personen:
 Albert B. Elsasser (?), amerikanischer Archäologe
 Carl Elsasser (1822–1911), deutscher Kommunalpolitiker, Abteilungsleiter im Reichspostamt
 Friedrich August Elsasser (1810–1845), deutscher Maler
 Hans Elsasser (* 1943), Schweizer Geograph
 Julius Albert Elsasser (1814–1859), deutscher Landschaftsmaler
 Kilian T. Elsasser (* 1956), Technikhistoriker und Museologe
 Kurt Elsasser (* 1967), österreichischer Sänger der volkstümlichen Musik
 Walter Elsasser (1904–1991), deutsch-US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Elsässer
 Elsass (Begriffsklärung)